Утьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рекена-Утьель. Занимает площадь 236,9 км². Население 12449 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км. Центр винодельческой зоны Утьель-Рекена, которая специализируется на винограде сорта бобаль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Utiel
 Utiel en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии